Kothmühle steht für:

Orte:
 Kothmühle (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Kothmühle (Postbauer-Heng), Ortsteil des Marktes Postbauer-Heng, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kothmühle im Ortsteil Schindau der Gemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kothmühle (Gemeinde Hargelsberg), Ort der Gemeinde Hargelsberg, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kothmühle (Gemeinde Scharnstein), Ortslage von Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gebäude:
 Kothmühle (Nettetal), ehemalige Wassermühle in Nettetal bei Düsseldorf